Gallingen ist der Name dreier Orte in Ostpreußen, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Gallingen, Kreis Friedland/Bartenstein,  im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gallingen, Kreis Preußisch Eylau,  im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gallingen, Kreis Heiligenbeil,  im Stadtkreis Mamonowo, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Klein Gallingen, Kreis Friedland/Bartenstein,  im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Galling